Tamazula bezeichnet:

 Municipio Tamazula, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Durango
 Tamazula de Victoria, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Durango
 Municipio Tamazula de Gordiano, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Tamazula de Gordiano, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Río Tamazula, Fluss im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa